Тропарёво-Никулино:

 Тропарёво-Никулино — район в Западном административном округе и внутригородское муниципальное образование в Москве.
 Тропарёво-Никулино — бывший муниципальный округ Москвы, просуществовавший с 1993 года по 1995 год.